3221 Changshi – asteroide della fascia principale
 Changshi Khan – khan del Khanato Chagatai